Csehország
 Jeníkovice, település a Domažlicei járásban
 Jeníkovice, település a Hradec Králové-i járásban
 Jeníkovice, település a Pardubicei járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok